Ortelli est un patronyme porté notamment par :

 Arnaldo Ortelli (1913-?), footballeur international suisse ;
 Stéphane Ortelli (1970-), pilote automobile professionnel monégasque ;
 Toni Ortelli (1904-2000), alpiniste chef d'orchestre et compositeur italien ;
 Vito Ortelli (1921-2017), coureur cycliste italien.

Patronyme italien